Barba puede referirse a:
 La barba de un ser humano.
 La Barba, grupo feminista de Francia.
 Las barbas de un papel.
 Barbas de ballena, láminas córneas y elásticas que tienen las ballenas barbadas en la mandíbula superior y que utilizan para alimentarse.
 Barba de dragón, un tipo de algodón de azúcar tradicional chino.
 Barba Azul, un cuento de hadas de Charles Perrault, publicado en 1697.
 Barba postiza o barba divina, utilizada por los faraones en el Antiguo Egipto.
 Barba (heráldica), parte del blasón.
 Barba, predicador itinerante del valdismo en el .
 Barva, cantón costarricense durante muchos años llamada Barba.

Personas 
 Andrés Barba Muñiz (1975), novelista, ensayista, traductor, guionista y fotógrafo español.
 Eugenio Barba, director y estudioso del teatro.
 Juan Barba, poeta español del .